Mißgunst steht für:
 Missgunst, ein ethischer Begriff
Bauwerke mit dem Namen Mißgunst
 Zeche Mißgunst, Dortmund-Sölderholz

Siehe auch:
 Zeche Alte Mißgunst
 Zeche Neue Mißgunst
 Phthonos
 Ungunst